Рудо́льф Ивáнович Ники́тин (24 июня 1937, посёлок Оршанка, Марийская АССР, СССР — 27 июля 2019, Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия) — советский и российский деятель промышленности, общественно-политический деятель. Генеральный директор производственного объединения «Изотоп» / ЗПП (1986—1997), директор Йошкар-Олинского завода полупроводниковых приборов (ЗПП) (1997—2007). Заслуженный деятель науки и техники Марийской АССР (1984). Почётный гражданин Йошкар-Олы (2003). Народный депутат СССР (1989—1991). Кавалер ордена Ленина (1991).

Биография 
Родился 24 июня 1937 года в посёлке Оршанка ныне Оршанского района Республики Марий Эл. В 1956 году окончил Поволжский лесотехнический техникум, в 1966 году — Марийский политехнический институт (заочно). Служил в рядах Советской Армии.
 
С 22 ноября 1959 года работал на Йошкар-Олинском заводе полупроводниковых приборов: станочник, измеритель, инженер, начальник цеха, с 1976 года — главный инженер, с 1986 года — генеральный директор (с 2003 — ОАО «ЗПП»).

Автор 3-х изобретений и 39 рацпредложений. Талантливый организатор производства: за 1986—1991 годы освоен выпуск 32 новых видов продукции, разработано около 500 технологических процессов, в трудные 1990-е годы, когда оборонные заказы резко сократились, наладил выпуск товаров народного потребления, освоил новые рынки сбыта, вывел предприятие на новую производственную орбиту, сохранив при этом социальные объекты завода. В 1978 году 12 керамических изделий были удостоены государственного «Знака качества СССР».

Скончался 27 июля 2019 года в Йошкар-Оле.

Общественно-политическая деятельность 
 Избирался депутатом Йошкар-Олинского городского Совета XII, XIII созывов, Йошкар-Олинского городского Совета народных депутатов XX созыва.
 Избирался народным депутатом СССР XII созыва по Заводскому национально-территориальному избирательному округу № 593 Марийской АССР (1989—1991).
 Был заместителем председателя депутатской группы по промышленности, членом комитета по обороне и государственной безопасности Верховного Совета СССР.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки и техники Марийской АССР (1984)
 Почётный работник электронной промышленности СССР
 Почётный гражданин Йошкар-Олы (2003)
 Почётный радист СССР
 Лауреат премии Совета Министров СССР
 Дипломант Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
 Орден Ленина (1991)
 Орден «Знак Почёта» (1975)
 Орден Трудового Красного Знамени (1981)
 Медаль «300 лет Российскому флоту»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1987)

Литература

Примечания

Ссылки 
 МАРИЙСКАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. НИКИТИН Рудольф Иванович
 ГТРК «Марий Эл». Ветеран АО «ЗПП» Рудольф Иванович Никитин
 Газета «Марийская правда». РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ НИКИТИН

Заслуженные деятели науки и техники Марийской АССР
Почётные граждане Йошкар-Олы
Выпускники МарГТУ
Директора промышленных предприятий
Деятели промышленности Марий Эл
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Депутаты городских советов РСФСР